Kulturhaus steht für
eine bauliche Ausdrucksform des kollektiven Lebens- und Gesellschaftsverständnisses in sozialistischen Staaten.   
Kulturhaus, Kulturinstitution im sozialistischen Gesellschaftsmodell
 Allgemeine Bedeutung: Gebäude mit der Funktion eines kulturellen Zentrums (Vergleiche auch: Soziokulturelles Zentrum)

Deutschland
 Kulturhaus Abraxas, Augsburg
 Kulturhaus Kresslesmühle, Augsburg
 Kulturhaus Schwärzetal, Eberswalde 
 Kulturhaus am Hexenturm, Jülich
 Kulturhaus Lüdenscheid
 Kulturhaus Reitstadel, Neumarkt in der Oberpfalz 
 Kulturhaus Osterfeld, Pforzheim (Baden-Württemberg)
 Alvar-Aalto-Kulturhaus, Wolfsburg 
 Kulturhaus Zinnowitz
 LVR-Kulturhaus Landsynagoge Rödingen, Rödingen
 Liste der Kulturhäuser in der DDR

weitere
  Kulturhaus im St. Ulrich im Greith, Steiermark 
 Kulturhaus Reiman, Linz, Österreich
 Werkstätten- und Kulturhaus, Wien
 Jugendkulturhaus Dynamo, Zürich

Siehe auch
 Kulturhuset (Stockholm)
 Tschitalischte, traditionelle Kulturinstitution in Bulgarien